Молоча́й хрящева́тый () — кустарник; вид рода  семейства .

Ареал и среда обитания 
Евроазиатский вид. Отмечен в Турции, Болгарии, на Украине, в России произрастает от лесов Кавказа до средней полосы.

Описание 
Многолетние растение. Кустарник. Высота до 40 см. Стебли многочисленные облиственные, образуют ажурный куст. Листья овальные, светло-зеленые.

Размножение семенное, до 33 семян на побег. В морозные зимы взрослые растения иногда вымерзают, но сеянцы остаются.

Цветение в июне — июле.

Охрана 
Включен в Красные книги следующих субъектов РФ: Калмыкия, Ставропольский край.

Синонимика 
Согласно данным The Plant List
 Euphorbia cadrilateri Prodán 
 Euphorbia dobrogensis Prodán 
 Euphorbia dobrogensis f. latibracteata Prodán 
 Euphorbia glareosa subsp. cadrilateri (Prodán) Kuzmanov 
 Euphorbia glareosa subsp. maleevii (Tamamsch.) Tamamsch. 
 Euphorbia glareosa var. minor Boiss.
 Euphorbia glareosa var. varnensis Velen. 
 Euphorbia maleevii Tamamsch. 
 Euphorbia nicaeensis subsp. cadrilateri (Prodán) Kuzmanov 
 Euphorbia nicaeensis subsp. dobrogensis (Prodán) Kuzmanov 
 Euphorbia nicaeensis subsp. glareosa (Pall. ex M.Bieb.) Radcl.-Sm. 
 Euphorbia nicaeensis subsp. maleevii (Tamamsch.) Oudejans 
 Euphorbia nicaeensis f. varnensis (Velen.) Kuzmanov 
 Euphorbia nicaeensis subsp. volgensis (Krysht.) Oudejans 
 Euphorbia provincialis Noë ex Nyman 
 Euphorbia pseudosaxatilis Kanitz 
 Euphorbia pulverulenta Kit. 
 Euphorbia volgensis Krysht. 
 Galarhoeus glareosus (Pall. ex M.Bieb.) Prokh.
 Galarhoeus volgensis (Krysht.) Prokh.
 Tithymalus cadrilateri (Prodán) Soják 
 Tithymalus dobrogensis (Prodán) Soják 
 Tithymalus nicaeensis subsp. cadrilateri (Prodán) Soják
 Tithymalus nicaeensis subsp. glareosus (Pall. ex M.Bieb.) Soják 
 Tithymalus volgensis (Krysht.) Prokh.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида на сайте humangarden.ru

хрящеватый
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica